Dille steht für:
 Dille, alternative Bezeichnung für Dill (Pflanze), Pflanzenart aus der Familie der Doldenblütler

Dille ist der Familienname folgender Personen:
 Willie Dille (1965–2018), niederländische Politikerin

Siehe auch: